Barrandov může být:

 Barrandov – čtvrť v jihozápadní Praze v městské části Praha 5
 Barrandov Studio – české filmové studio
 TV Barrandov – česká televizní stanice
 Barrandovské terasy – památkově chráněná stavba

 příbuzné výrazy 
 Barrandien – geologicky a paleontologicky významná oblast mezi Prahou a Plzní
 Joachim Barrande (1799–1883) – francouzský inženýr a přírodovědec